Соймонов — русская фамилия.

 Соймоновы — дворянский род.

Известные носители:
 Соймонов, Алексей Дмитриевич (1918—1995) — русский фольклорист, ученик М. К. Азадовского по Ленинградскому университету.
 Соймонов, Владимир Юрьевич (1772—1825) — сенатор, тайный советник, специалист по горному делу.
 Соймонов, Иван Гаврилович (1859—1919) — русский военный педагог, генерал от инфантерии.
 Соймонов, Илья Алексеевич — Георгиевский кавалер; майор; № 7719; 3 февраля 1847.
 Соймонов, Леонтий Яковлевич (? — после 1742) — генерал-лейтенант, участник Северной войны 1700—1721 гг., Персидского похода 1722—1723 гг., астраханский губернатор.
 
 Соймонов, Пётр Александрович (1737, или 1740, или 1747—1800) — русский государственный деятель.

Соймонова 
 Соймонова, Софья Петровна (более известна как Свечина; 1782—1857) — фрейлина, писательница, хозяйка литературного салона в Париже, одна из наиболее влиятельных русских католиков XIX века.

Примечания